Сент-Ло́уренс () — назва кількох географічних об'єктів. З англійської мови перекладається як Святого Лаврентія. На картах часто можна зустріти чи підпис перекладом, чи оригіналом.

 Сент-Лоуренс — затока Атлантичного океану біля берегів Канади
 Сент-Лоуренс — острів в Берингову морі Тихого океану
 Сент-Лоуренс — річка в Канаді

Населені пункти США 
 Сент-Лоуренс — місто, штат Пенсільванія
 Сент-Лоуренс — місто, штат Південна Дакота
 Сент-Лоуренс — місто, штат Вісконсин